Чемпионат Египта по футболу 1982/1983 — 27-й чемпионат Египта, проходивший с 10 сентября 1982 года по 1 апреля 1983 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1982/1983 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1982/1983 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1983 году
1982 год в Египте